Дьяконово — деревня в Междуреченском районе Вологодской области на реке Чёрный Шингарь.

Входит в состав Ботановского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ботановский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шуйского — 36 км, до центра муниципального образования Игумницева — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Славянка, Одомцыно, Гаврилищево.

По переписи 2002 года население — 11 человек.

В 130 м к северу от деревни находится природно-историко-культурный памятник природы «Дьяконовская поляна» площадью 4,5 га, со святыми источниками, в одном из которых вода, по преданию, была освящена Димитрием Прилуцким.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)